

Cinema 
 Sittin' Pretty – film del 1924 diretto da Leo McCarey
 Sitting Pretty – cortometraggio del 1929 diretto da Harry Edwards
 Sitting Pretty – film del 1933 diretto da Harry Joe Brown
 Governante rubacuori (Sitting Pretty) – film del 1948 diretto da Walter Lang

Musica 
 Sittin' Pretty – album dei Pastels del 1989
 Sittin' Pretty – album degli Adrenalin O.D. del 1995